OpenOffice Calc (ранее OpenOffice.org Calc) — табличный процессор, входящий в состав Apache OpenOffice и OpenOffice.org. С его помощью можно анализировать вводимые данные, заниматься расчётами, прогнозировать, сводить данные с разных листов и таблиц, строить диаграммы и графики.

Пошаговый ввод формул в ячейки электронных таблиц с помощью Мастера облегчает формирование сложных и вложенных формул, демонстрирует описания каждого параметра и конечный результат на любом этапе ввода.

Условное форматирование и стили ячеек позволяют упорядочить готовые данные, а сводные таблицы и графики показывают итоги работы.

Более двух десятков форматов импорта и экспорта файлов, включая функции импорта текста, позволяют оперировать практически любыми данными. Также, с помощью специального инструмента можно импортировать данные из других источников, например, баз данных; а можно создать обновляемый диапазон, чтобы импортируемые данные всегда были актуальны.

Поддерживаются и связи между разными электронными таблицами, и совместное редактирование данных (начиная с версии OpenOffice.org 3.0).

Доступны разнообразные настройки для печати готовых листов на принтере: масштаб, поля, колонтитулы. А встроенная проверка орфографии, как в текстовом редакторе, позволит улучшить качество готового отчёта.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Calc information page 
 MyOOo.ru: Электронные таблицы Calc 
 Calc: Часто задаваемые вопросы 
 OpenOffice.org Spreadsheet Project 
 List of feature enhancement in version 2.x 
 Excel file format documentation  by the OpenOffice.org team
 Chart in OpenOffice.org 
 User resources at OOo Wiki 
 Formatting cells in OpenOffice.org Calc  обзор Брюса Байфилда
 Office shootout: OpenOffice.org Calc vs. Microsoft Excel  обзор Брюса Байфилда

Calc
Свободные электронные таблицы
Программное обеспечение с лицензией GNU LGPL